3 miejscowości w Estonii:
 Jõgisoo – wieś w prowincji Võru, w gminie Ambla.
 Jõgisoo – wieś w prowincji Lääne, w gminie Kullamaa.
 Jõgisoo – wieś w prowincji Harju, w gminie Saue.